«Nightingale» puede referirse a:

Zoología 
 Nightingale, nombre en inglés del pájaro ruiseñor.

Música 
 Nightingale (n/d), discográfica.
 Nightingale (1974), canción de Carole King.
 Nightingale (1982), ópera de Labelle.
 Nightingale (1995-), banda de Suecia.
 Nightingale (1997), canción de Yanni.
 Nightingale (2002), canción de Norah Jones.
 Nightingale (2013), canción de Demi Lovato.

Informática 
 Nightbird (2011), software (reproductor multimedia).